Stanley kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Smith-Stanley, 13:e earl av Derby
 George D. Stanley Jr
 William T. Stanley

Robotskapade auktorsförkortningar